Новак Ђоковић је био бранилац титуле и успешно је одбранио титулу, победивши Рафаела Надала у финалу са 6:3, 6:4. На тај начин постао је седми играч у историји тениса који осваја завршни турнир минимум три пута. 

Станислас Вавринка је  дебитовао на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Група А 

</center>

Група Б 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2013.